Mrnjići peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Mrnjići, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mrnjići, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie.